Der Name Pont-la-Ville bezeichnet verschiedene Orte:

 Pont-la-Ville FR im Bezirk Gruyère, Kanton Freiburg, Schweiz
 Pont-la-Ville (Haute-Marne) im Département Haute-Marne, Frankreich